Dalhart ist der Familienname folgender Personen:
 Vernon Dalhart (1883–1948), US-amerikanischer Sänger

Dalhart ist der Name folgender Orte:
Dalhart (Texas), Ort in den USA